Pacific Daylight Time
 Democratische Arbeiderspartij (Brazilië) (Portugees: Partido Democrático Trabalhista)